Ла Тортолита има више значења:

 Ла Тортолита (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тортолита (Окотлан де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тортолита (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тортолита (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тортолита, Санта Марија Рио Тортолита (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику